Соревнования среди женщин в горнолыжной комбинации на чемпионате мира по горнолыжному спорту 2023 года состоялись 6 февраля. Местом проведения соревнований стал горнолыжный курорт Мерибель, Франция. Старт соревнований в супергиганте запланирован на 11:00 по местному времени (UTC+1), а в слаломе на 14:30 местного времени. Каждая страна могла быть представлена не более, чем 4 горнолыжницами.

Всего в стартовом листе значилось 33 горнолыжницы из 16 государств.

Действующей чемпионкой мира в горнолыжной комбинации являлась американка Микаэла Шиффрин. Шиффрин была дисквалифицирована после прохождения трассы слалома, так как не сумела зайти в одни из последних на трассе ворота.

Федерика Бриньоне впервые в карьере стала чемпионкой мира, ранее единственную медаль чемпионатов мира Бриньоне завоевала в 2011 году в гигантском слаломе. Бриньоне стала первой в истории итальянкой, выигравшей золото чемпионата мира в кобминации.

Венди Хольденер стала второй, и это пятая медаль чемпионатов мира у швейцарки. Ранее она выигрывала золото в комбинации в 2017 и 2019 годах. Австрийка Рикарда Хазер завоевала бронзовую медаль, это первая для неё медаль чемпионатов мира.

Рагнхильд Мовинкель и Лара Гут-Бехрами показали второе время в супергиганте, но не вышли на старт в слаломе.

Призёры

Результаты

Ссылки 
 Официальный сайт
 Стартовый протокол
 Финишный протокол супергиганта
 Финальный результат

Комбинация